Реченское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Реченское сельское поселение — входит в Алексеевский район

Новгородская область
 Реченское сельское поселение — входит в Боровичский район